

Geografia
Diggins – comune del Missouri

Persone
Jessica Diggins – sciatrice statunitense
Skylar Diggins – cestista statunitense